Danków – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Danków – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Lipie 
 Danków – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce 
 Danków – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew

Zobacz też 
 Dankowo
 Danków A
 Danków Duży
 Danków Mały
 Dankowice